Яремский:

 Яремский, Збигнев (1949—2011) — польский легкоатлет.
 Яремский, Филипп Акимович (ок. 1729—?) — российский учёный.